IIHF:s världsrankinglista är ett rankningsystem för landslag i ishockey. Rankingen för herrar baseras på den senaste olympiska ishockeyturneringen samt de fyra senaste världsmästerskapen. Damernas ranking baserar sig på den senaste olympiska ishockeyturneringen samt de tre senaste världsmästerskapen eftersom damerna inte spelar VM samma år som OS avgörs. Rankingen sammanställs av internationella ishockeyförbundet, IIHF.

Herrarnas ranking 2007
Baserar sig på resultaten från OS 2006 samt VM 2004, 2005, 2006 och 2007.

Damernas ranking 2007
Baserar sig på resultaten från OS 2006 samt VM 2004, 2005 och 2007.

Externa länkar
 2007 Men's world ranking
 2007 Women's world ranking

IIHF:s världsrankinglista